Парный приз среди девушек на Уимблдонском турнире разыгрывается с 1982 года.

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Уимблдонского турнира
Международные турниры